O Bendel Insurance Football Club é um clube de futebol nigeriano da cidade de Benin.

Títulos 

Clubes de futebol da Nigéria
Clubes de futebol fundados em 1972